

Botanique 
 Apis florea ()
 Myathropa florea ()

Patronyme 

 Daniel Florea (né en 1975), un footballeur roumain ;
 John Florea (1916-2000) , un réalisateur et producteur américain d'origine roumaine ;
 Răzvan (Ionuț) Florea (né en 1980), un nageur roumain ;
 Elena Murgoci-Florea (1960-1999) ;
 Mădălina Florea (née en 1993), une coureuse de fond roumaine ;
 Rodica Florea-Şerban ;
 Silviu Florea (né en 1977), un joueur de rugby à XV roumain.

Prénom 
 Florea Dumitrache (1948-2007), un footballeur roumain ;
 Florea Voinea (né en 1941), un footballeur roumain.

Patronyme roumain